Видима зоряна величина — безрозмірнісна величина, що характеризує видимий блиск або яскравість небесного тіла з погляду земного спостерігача;
 Фотографічна зоряна величина — блиск небесного тіла під час фотофіксації (з урахуванням більшої чутливості фотопластинок до синього світла порівняно з людським оком, яке найчутливіше до жовто-зеленого).
 Абсолютна зоряна величина — одиниця вимірювання світності об'єктів далекого космосу (здебільшого, зір). Дорівнює видимій зоряній величині такого об'єкта у випадку, якби він перебував на стандартній відстані в 10 парсек від спостерігача (за відсутності міжзоряного поглинання світла);
 Стандартна зоряна величина — одиниця вимірювання блиску для тіл Сонячної системи.